Bockris ist der Nachname unterschiedlicher Personen:
 John Bockris (1923–2013), Professor der Chemie, Elektrochemiker
 Victor Bockris (* 1949), in England geborener Journalist und Autor